Čedomir Janevski – allenatore di calcio ed ex calciatore macedone
 Stanislav Janevski – attore bulgaro
 Vlado Janevski – cantante macedone
 Živko Janevski – compositore di scacchi macedone